Waltherpark steht für
Waltherpark (Bozen)
Waltherpark (Innsbruck)